Jupukkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jupukkajärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (5,46 ha)
Pikku Jupukkajärvi, sjö i Övertorneå kommun, 
Jupukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,95 ha)
Jupukkajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (8,41 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn